UUN steht für:

 Flughafen Baruun-Urt (IATA-Code), Baruun-Urt, Mongolei

Uun steht für:
 Symbol für Ununnilium, ursprünglicher systematischer Elementname von Darmstadtium

uun steht für:
 Pazeh (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Pazeh auf der Insel Taiwan

Abkürzung